Yaouré peut désigner :
 les Yaouré, une population de Côte d'Ivoire
 le yaouré, une langue mandée